Kluky est un toponyme qui peut désigner :

Kluky, une commune du district de Kutná Hora, dans la région de Bohême-Centrale.
 Kluky, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Kluky, une commune du district de Písek, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie